Ralf und Florian — третій студійний альбом Kraftwerk.

Список композицій

Посилання 
 Discogs

Альбоми Kraftwerk
Альбоми Vertigo Records
Жовтень 1973